Ха́мид бен Джа́сим бен Джабер Аль Та́ни (; род. 1959, Доха) — премьер-министр Катара с 2007 года по 2013, министр иностранных дел Катара с 1992 по 2013 год.

Биография 
Родился в Дохе в 1959 году. Хамид бен Джасим — пятый сын Джасима бен Джабера Аль Тани.

С 1982 года Хамид бен Джасим занимал различные государственные посты. С 1992 года занимал должность министра иностранных дел Катара. С апреля 2007 года совмещал работу в должности министра иностранных дел и работу в должности премьер-министра.

В марте 2010 года по приглашению председателя правительства Российской Федерации В. В. Путина посетил с рабочим визитом Россию.

Летом 2013 года в Катаре сменился эмир. Новый эмир Тамим бин Хамад Аль Тани сразу произвёл смену правительства, в результате которой Хамид бен Джасем перестал занимать посты премьер-министра и министра иностранных дел.

Почётный доктор МГИМО с 2010 года.

Награды 
 Отличие «Именное огнестрельное оружие» (, Украина)

Примечания

Ссылки 
 О Хамиде бен Джабере Аль Тани на сайте министерства иностранных дел Катара  

Аль Тани
Почётные доктора МГИМО
Министры иностранных дел Катара
Премьер-министры Катара